Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Ecuador Open Quito 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl německý pár Gero Kretschmer a Alexander Satschko, jehož členové skončili ve čtvrtfinále na raketách brazilské dvojice Thomaz Bellucci a Marcelo Demoliner.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený španělsko-argentinský pár Pablo Carreño Busta a Guillermo Durán, který ve finále zdolal brazilskou dvojici Thomaz Bellucci a Marcelo Demoliner výsledkem 7–5 a 6–4.

Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a v premiérovém finále na okruhu ATP Tour získali první titul. V následném vydání deblového žebříčku ATP z 8. února 2016 figurovali na svých kariérních maximech, když Carreñovi patřila 82. příčka a Demolinerovi 55. místo.

Nasazení párů 
  Santiago González /  André Sá (1. kolo)
  Purav Raja /  Rajeev Ram (1. kolo)
  Austin Krajicek /  Nicholas Monroe (semifinále)
  Gero Kretschmer /  Alexander Satschko (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Ecuador Open Quito
ATP World Tour 2016